Васильев, Николай Александрович:
 Васильев, Николай Александрович (1807—1877) — русский вице-адмирал, Астраханский военный губернатор и главный командир Астраханского порта.
 Васильев, Николай Александрович (1842—?) — русский военный деятель, генерал от артиллерии (1907). Член Военного совета Российской империи (1905).
 Васильев, Николай Александрович (1880—1940) — российский и советский философ, этик, психолог, историк, поэт и переводчик, учёный.
 Васильев, Николай Александрович — контр-адмирал ВМФ СССР.
 Васильев, Николай Александрович — советский зоотехник, лауреат Сталинской премии.
 Васильев, Николай Александрович (род. 1974) — российский журналист, медиаменеджер и издатель.